William Bathurst kan syfta på:

William Bathurst, 5:e earl Bathurst (1791-1878), brittisk politiker

William Hiley Bathurst (1796-1877), brittisk psalmförfattare